Canadian Masters 1988 (BCE Canadian Masters) var en rankingturnering i snooker som spelades mellan oktober och november 1988 i Minkler Stadium i Toronto, Kanada. Jimmy White vann turneringen efter att ha slagit Steve Davis i finalen med 9-4.

Detta var den enda gången som Canadian Masters spelades som rankingturnering, föregående tre säsonger hade turneringen spelats som inbjudningsturnering, Dennis Taylor vann två av dessa och Steve Davis en. Efter årets turnering återkom den aldrig mer i snookerkalendern, trots stort publikintresse.

Noterbart är att de kanadensiska hemmaspelarna inte hade någon större framgång i turneringen, trots att kanadensisk snooker stod på toppen vid denna tid. Endast två spelare kvalificerade sig för huvudturneringen, och det stora hemmahoppet Cliff Thorburn slogs ut i kvartsfinalen.

Endast nedanstående matcher spelades i Kanada, alla tidigare omgångar spelades i Storbritannien

Resultat

Huvudturnering

Källor

Referenser

Externa länkar
Snooker Scene

1988 i Kanada
Snookersäsongen 1988/1989
1988